Ел Невадо има више значења:

 Ел Невадо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Невадо (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику